Udaipur (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
Udaipur (Rajasthan), de hoofdstad van bovenstaand district
Udaipur (Tripura), een plaats in de Indiase staat Tripura